Кегбоидные языки (также языки огони) — ветвь языков кросс-риверской надветви бенуэ-конголезской семьи, языки народа огони. Кегбоидная ветвь включает 5 языков: гокана, кана, тее, баан и элеме. Распространены в штате Риверс в Нигерии.

Кегбоидные языки делятся на 2 группы:
 восточная группа:
 кана (кхана) — 200 тыс. чел. (1989);
 тее — 313тыс. чел. (2006);
 гокана — 100 тыс. чел.;
 западная группа:
 элеме — 58 тыс. чел. (1990);
 баан (гои, огои) — 5 тыс. чел. (1990).

Примечания 

Кросс-риверские языки
Языки Нигерии